Jonas Olsson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese nato nel 1970
Jonas Olsson – calciatore svedese nato nel 1983